A 2009-es Australian Open női címvédője az orosz Marija Sarapova volt, aki sérülés miatt nem indult el a tornán. A győztes az amerikai Serena Williams lett, aki két szettben nyert az orosz Gyinara Szafina ellen.

Kiemeltek 

 Jelena Janković  (Negyedik kör)
''' Serena Williams (Bajnok)
 Gyinara Szafina (Döntős) Jelena Gyementyjeva (Elődöntős) Ana Ivanović  (Harmadik kör)
 Venus Williams (Második kör)
 Vera Zvonarjova (Elődöntős) Szvetlana Kuznyecova (Negyeddöntős) Agnieszka Radwanska  (Első kör)
 Nagyja Petrova (Negyedik kör)
 Caroline Wozniacki  (Harmadik kör)
 Flavia Pennetta (Harmadik kör)
 Viktorija Azarenka (Negyedik kör)
 Patty Schnyder  (Második kör)
 Alizé Cornet (Negyedik kör)
 Marion Bartoli ''(Negyeddöntős)

 Anna Csakvetadze ''(Második kör)
 Dominika Cibulková'' (Negyedik kör)
 Daniela Hantuchová ''(Harmadik kör)
 Amélie Mauresmo ''(Harmadik kör)
 Anabel Medina Garrigues ''(Negyedik kör)
 Cseng Csie'' (Negyedik kör)
 Szávay Ágnes ''(Első kör)
 Sybille Bammer ''(Első kör)
 Kaia Kanepi ''(Harmadik kör)
 Szugijama Ai'' (Harmadik kör)
 Marija Kirilenko ''(Első kör)
 Francesca Schiavone'' (Első kör)
 Alisza Klejbanova'' (Negyedik kör)
 Aleksandra Wozniak ''(Első kör)
 Aljona Bondarenko '' (Harmadik kör)
 Tamarine Tanasugarn'' (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 Eredmények

N1